Towa oder Tōwa bezeichnet
mehrere ehemalige Gemeinden in Japan:
 in der Präfektur Fukushima, siehe Tōwa (Fukushima)
 in der Präfektur Iwate, siehe Tōwa (Iwate)
 in der Präfektur Miyagi, siehe Tōwa (Miyagi)
 in der Präfektur Yamaguchi, siehe Tōwa (Yamaguchi)
ein nordamerikanisches Indianervolk, siehe Towa (Volk)
die Sprache der Towa-Indianer, siehe Towa (Sprache)